Whitfield kan som auktorsförkortning betyda:

 James B. Whitfield
 Robert Parr Whitfield

Robotskapade auktorsförkortningar